Carlos Ramos può riferirsi a:
Carlos Ramos – (1971-vivente) giudice di tennis portoghese
Carlos Ramos Rodriguez – (2003-vivente) tuffatore cubano
Carlos Ignacio Ramos Rodríguez – (1999-vivente) calciatore venezuelano
Carlos Ramos Rivera – (1958-vivente) calciatore cileno
Carlos Ramos – (1986-vivente) calciatore olandese
Carlos Ramos Ibarra – (1986-vivente), calciatore messicano
Carlos Ramos Rivas – (1959-vivente), politico venezuelano
Carlos Ramos – (1972-vivente), nuotatore spagnolo
Carlos Ramos Blanco – (1994-vivente), calciatore spagnolo